Ailton dos Santos Ferreira (nascido em 8 de agosto de 1958) é um sociólogo brasileiro formado pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). É assessor Especial da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (SEPROMI), militante do movimento negro de Salvador e é militante na luta de Combate à intolerância religiosa e defesa do diálogo inter-religioso. Atuou como secretário municipal da Reparação de Salvador, presidente do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra - CDCN, foi superintendente de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos da Bahia e coordenador do Instituto Reparação. É casado, tem três filhos e uma neta. É consultor, instrutor e palestrante nas áreas de gestão de pessoas, formação de liderança, associativismo e cooperativismo e qualidade em atendimento público.

Biografia

Ailton Ferreira chegou no bairro da Liberdade com um ano de idade com seus pais Albertino Francisco Ferreira e sua mãe Zulmira dos Santos Ferreira. Estudou na Escola Municipal Pirajá da Silva e fez o ginásio e o 2º grau no Colégio Estadual Duque de Caxias. Aos 16 anos muda com a família para o bairro da Fazenda Grande do Retiro, onde trabalhou no bar da família. 

Dirigiu a Associação de Moradores da Fazenda Grande do Retiro onde participou e liderou as lutas dos moradores por melhores condições de vida. Com o trabalho na Associação participou da construção da Federação das Associações de Moradores de Salvador - FABS, na qual foi diretor de Transporte e de cultura e coordenador executivo, tendo contribuído com a organização de conferências estaduais e nacionais que resultaram na criação da Confederação Nacional das Associações de Moradores - CONAM.

Em 1987 iniciou a militância no Movimento Negro do Partido Democrático Trabalhista (PDT). Em 1988 integra o Conjunto de Candidaturas Negras à Câmara Municipal de Salvador. Ainda nesta época participa da coordenação da Juventude Socialista do PDT defendendo a candidatura de Leonel Brizola à presidência da República.

Em 1994 foi aceito como membro da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, onde assumiu o cargo de Sétimo Definidor e Vice-Prior e atualmente é membro da Comissão de Sindicância. No mesmo ano começou a frequentar o Terreiro Ilê Axé Oxumarê, sendo confirmado para o cargo de Ogan de Oxaguian, ocupando também o Conselho da Sociedade Civil São Salvador.

Na presidência do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra - CDCN, em parceria com o Ministério Público, OAB, e diversas instituições religiosas realizou um grande trabalho pela cultura da paz e o diálogo inter-religioso. No combate à Intolerância Religiosa, Ailton Ferreira contribuiu com a retomada ao combate do racismo religioso organizando reuniões e fóruns de debates no Centro de Estudos Afro-Orientais - CEAO.

Em 2018 criou o Instituto Reparação que tem como objetivo principal a valorização das pessoas, o combate ao racismo e o enfrentamento às desigualdades e discriminações.

Tirinha da História

Ailton Ferreira é idealizador e autor da Tirinha da História. A Tirinha surgiu em 2016 com o objetivo de disseminar fatos históricos importantes para os direitos humanos, promoção da igualdade racial e de gênero estimulando o debate sobre variados temas.

!Artigos novos